Алексей Яковлевич (Алекс) Будовский (, род. 21 января 1975, Ленинград) — американский и российский художник-аниматор, режиссёр, сценарист российского происхождения.

Биография 
Родился в Ленинграде, в 1975-м году. В 1994 году переехал в Нью-Йорк, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. С 2010-го года живёт в Южной Америке. Сотрудничает с британским музыкантом Стивеном Коутсом (Stephen Coates), который пишет музыку к его мультфильмам. Автор нескольких оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора». Уже его ранняя работа, «Время принимать ванну в Клеркенвелле» (2002) была отмечена на ряде международных фестивалей. Помимо мультфильмов, создаёт музыкальные видеоклипы и обучающую анимацию для детей.

Фильмография

Режиссёр серий 
 2006—наст. время — «Лунтик и его друзья»

Сценарист 
 2020 — «Машины песенки»

Художник-аниматор 
 2006—наст. время — «Лунтик и его друзья»

Мультфильмы 
 Два самых первых мультфильма, пробы пера в анимации (2000):
 Arrival (С приездом!) 5 минут 30 секунд
 Blind Date (Свидание вслепую) 2 минуты 46 секунд
 Первый музыкальный клип:
 Terminally Ambivalent Over You (Неизлечимо противоречивое отношение к тебе, 2002)

 BathTime in Clerkenwell (Время принимать ванну в Клеркенвелле, 2002)
 Заставки для собственного ДВД , (2002-2003)
 Два фильма для сериала Classical Baby на канала HBO:
 Instrument Faces (Лица инструментов, 2004)
 Miro (Миро, 2004)
 Рекламный ролик для фирмы Converse, 2004
 Рекламный ролик для Bupa Miller, 2004
 Ролик для европейского турa группы The Real Tuesday Weld (2004)
 Три рекламных ролика для энергетического напитка Lucozade (2004—2005):
 Аmoebas (Амёбы), Monkey (Обезьяна), Bird (Птичка)
 Return I Will to Old Brazil (Вернусь в Бразилию, 2005)
 Ролик для международного фестиваля анимационных фильмов Крок (2005)
 Рекламный ролик для Kiwi Express, 2005
 Анимационная Рождественская открытка из Клеркенвелла, 2005
 Jukebox (Музыкальный ящик, 2006)
 Ролик для телепередачи об анимации «Фабрика Чудес» (2006)
 Ролик для телепередачи «Улица Сезам» — Guitar Birds (Гитарные птицы, 2007)
 Пять обучающих мультфильмов для компании Lililip, 2007-год:
 Frog (Лягушка), Fish (рыба), Bird (Птица), Cat (кошка), Dog (Собака) + две пародии «The F-word» и «Very Short Tragedy»ё

 Last Time in Clerkenwell (В последнее время в Клеркенвелле, 2007)
 «Если бы не вы — не было б Невы», рекламный ролик в поддержку Гринписа (2008)
 Ролик для Открытого Российского Фестиваля анимационных фильмов в Суздале(2008)
 Ролик для международного фестиваля анимационных фильмов Крок (2008)
 Рекламный ролик сайта об анимации Аниматограф для канала 2Х2 (2008)
 The Royal Nightmare (Королевский Кошмар, 2008)
  Flagged, 2009, 52 сек
  Ролик для совместного американского концертного тура группы The Wiyos с Бобом Диланом, 2009, 1 мин сек.
  Middle Class Hell, (Ад Среднего Класса), 2 мин. 50 сек., 2010
  Рекламный ролик для Яндекса, , 30 сек., 2010
  Рекламный ролик для Webmoney, , 30 сек., 2010
  Заставка для Большого Фестиваля Мультфильмов, 30 сек., 2011
  Кот и Мирон ждут гостей, 3 минуты 20 сек., 2011
  Кот и Мирон ждут гостей, англоязычная версия «Once Upon A Guest», 3 минуты 20 сек., 2011
  Фиксипелки. Под Новый год 2 минуты, 2011
  Фиксипелки. Батарейки 1 минута 58 секунд, 2012
  Sightings & Sightseeing. 3 минуты 10 секунд, 2012
 Плюс Семь / Минус Семь. Клип для сериала Смешарики. 2 минуты 43 секунды, 2013
 "Ту-Ту". 3 минуты 25 секунд, 2014
 "40-ой эпизод сериала "Везуха", "Превращения Тимохи", 6 минут 30 секунд, 2014

Ссылки 
 Сайт студии А. Будовского
 Блог А. Будовского
 Канал А. Будовского на YouTube
 Канал А. Будовского на Vimeo
 Сведения о Будовском на сайте animator.ru

Примечания 

Мультипликаторы США